Zivilschutz steht für:
 Bevölkerungsschutz, im Allgemeinen für die gesamte Krisenbewältigung 
 Katastrophenschutz, im Spezielleren für die Bewältigung nur nichtmilitärischer (ziviler) Krisen

Nationales (öffentliche Aufgabenbereiche):
 Zivilschutz (Deutschland)
 Zivilschutz (Schweiz)
 Zivilschutz (Österreich)
 Zivilschutz (Italien)
 Serviços de Proteção Civil Timor-Leste (Osttimor)

Siehe auch: